Montmaur (Aude)
Montmaur (Hautes-Alpes)
ook:
Montmaur-en-Diois,  Drôme